Kosuty peut désigner :

Toponymie
en 
 Košúty
en Pologne
 Kosuty, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kosuty, un village dans la voïvodie de Mazovie